Лунёво и Лу́нево — название населённых пунктов:

Россия 
 Лунёво — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Лунёво — бывший поселок Владимирской области, ныне — микрорайон во Владимире.
 Лунево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области;
 Лунево — деревня в Тотемском районе Вологодской области;
 Лунево — деревня в Вашкинском районе Вологодской области;
 Лунево — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Лунево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Лунёво — Костромская область, Костромской район, деревня;
 Лунево — деревня в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Лунёво — Московская область, Солнечногорский район, деревня;
 Лунёво — Московская область, Солнечногорский район, посёлок;
 Лунёво — Новгородская область, Марёвский район, деревня;
 Лунево — село в Болховском районе Орловской области.
 Лунево — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Лунёво — Псковская область, Порховский район, Туготинская волость;
 Лунево — Рязанская область, Клепиковский район, деревня;
 Лунево — Тверская область, Зубцовский район, деревня.
 Лунево — деревня в Сандовском районе Тверской области.